La Ermita puede referirse a:

Lugares 
En Colombia

 La Ermita, Municipio de Santiago de Cali.

En Chile

 La Ermita, comuna de la Región Metropolitana de Santiago.

En España
 La Ermita, localidad del municipio de Albuñol, en la provincia de Granada.
 La Ermita, localidad del municipio de Bárcena de Cicero, en la provincia de Cantabria.
 La Ermita, localidad del municipio de Chulilla, en la provincia de Valencia.
 La Ermita, localidad del municipio de Cortes de Baza, en la provincia de Granada.
 La Ermita, localidad del municipio de Gandía, en la provincia de Valencia.
 La Ermita, localidad del municipio de Jávea, en la provincia de Alicante.
 La Ermita, localidad del municipio de Oria, en la provincia de Almería.
 La Ermita, localidad del municipio de Villajoyosa, en la provincia de Alicante.
 La Ermita, localidad del municipio de Villaviciosa, en la provincia de Asturias.
 La Ermita, localidad del municipio de El Viso de San Juan, en la provincia de Toledo.
 La Ermita, localidad del municipio de Yeste, en la provincia de Albacete.
 Pla de la Ermita, localidad del municipio de Valle de Bohí, en la provincia de Lérida.
 El Rodeo de la Ermita, despoblado del municipio de Las Torres de Cotillas, en la provincia de Murcia.

En Panamá
 La Ermita, localidad de la provincia de Panamá Oeste.

Otros 
 La ermita de San Isidro, obra pictórica de Goya.